Mitsuruggy es el nombre artístico de Alberto Méndez, MC madrileño.

Biografía 
Nacido en 1981, residente en Madrid, del barrio Fuente del Berro, comenzó su carrera musical en 1996 formando, junto a Kiba y sus amigos Thake, Rone y Rag los grupos de rap y grafiti LHB y Narcotyk Crew.

Su nombre viene de un personaje del videojuego Soulcalibur. Le añadió dos letras g y la y en homenaje a Snoop Doggy Dogg, una de sus mayores influencias.

Mientras estudiaba en La Elipa, barrio donde pasa su adolescencia, conoció a otros grupos influyentes en su carrera como Sektor Zentral. Fue en su etapa de instituto, 1997, cuando empieza a interesarse, además de por el graffitti bajo el tag de Mine, por el rap, comenzando a soltar sus primeros párrafos en rimaderos de la época como el Stones del barrio de Vicálvaro sin mayor aspiración.

Años más tarde (1998), Sholo y Seh-Mental, crearon el colectivo underground madrileño Latraga'M Show, con el que editó tres maquetas: "Mitsuruggy" (2001), "De mal gusto" (2002) y "Kuaderno de vitákora" (2003). Con estas maquetas dio conciertos en casas okupas.

Tras una prometedora trayectoria underground, Bombo Records le brinda la oportunidad de aparecer en formato profesional en "Noveles" (2004), un recopilatorio de jóvenes promesas del hip hop underground de 995 en el que se incluyeron las canciones "Todo os pertenece" y "La verdad está ahí fuera", en las que se hace mención a "Gargantúa y Pantagruel" de Rabelais. Estos temas posteriormente darían lugar a la grabación de su primer LP ("En paz", noviembre de 2004) en edición limitada con Lam Records. Este disco se colocó como séptimo disco más vendido en su semana de estreno en la "Category Killer Musical" de Madrid Rock. En este disco encontramos referencias al escritor Mario Puzo, a Lawrence de Arabia, The Abyss, el aikido, Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, la macumba o a la guerrilla de Chiapas. .

Ese mismo año lanza la web Uglyworkz, diseñada en su momento original por el productor murciano Jayder, un proyecto en línea donde Mitsu reúne los trabajos y la información referente a su entorno underground como Latex Diamond, Sektor Zentral, los catalanes Attake Direktto o los granadinos Poesía Sublime entre otros.

Tras el triunfal comienzo, Lam Records le permitió editar en 2005 su primer Maxi "El milagro" y posteriormente su segundo LP "Sangre Azul" (2006) del que tuvo la oportunidad de presentar por primera vez en grandes festivales españoles de hip hop (Viñarock 2006, Cultura Urbana 2006 y Almarap 2006 entre otros).

En éste LP, Mitsuruggy narra historias cotidianas y costumbristas de la vida de un veinteañero de barrio en la calle en general con referencias a las drogas y la prostitución. A pesar de ello, su tono es en general optimista. Encontramos también numerosas referencias literarias, mitológicas, bíblicas y cinematográficas. El disco está producido enteramente por Sholo Truth y Mad Mellow. En cuanto a las instrumentales, éstas resultaron ser novedosas y originales para la época, con claras influencias y samplers del soul y raperos como Ghostface Killah, Masta Ace, Cormega, Nas o Kanye West.

En este álbum encontramos menciones al cine de ciencia ficción como "Desafío total", "Tron", "Tetsuo: The Iron Man", "Robocop", "Alien", "Matrix", "K-Pax", el personaje de Jennifer López en "La Celda", el personaje Yoda de "Star Wars", o "La naranja mecánica". También a películas como "Salvad al soldado Ryan",  "La última ola", "Bully", "The Warriors",  "8 Millas", "Billy Elliot", el personaje Axel Foley de "Beverly Hills Cop", la película brasileña "Carandiru" y a la literatura como el personaje de la novela de ciencia ficción barón Harkonnen de "Dune" de Frank Herbert, "El señor de los anillos" (el personaje Samsagaz Gamyi o las minas de Moria y los mumakil) y "El hobbit" de Tolkien, "La metamorfosis" de Kafka, "Cthulhu" de Lovecraft, "1984" de George Orwell, "Robinson Crusoe" de Daniel Defoe, "Tom Sawyer" de Mark Twain, "La sonrisa etrusca" de José Luis Sampedro, el personaje Patrick Bateman de la novela "American Psycho" de Bret Easton Ellis, el personaje Bagheera del "El libro de la selva" de Kipling, el personaje Steve Urkel de la serie "Cosas de casa", a escritores como García Lorca o Dario Fo, Alí Babá (personaje de "Las mil y una noches"), Sebulba de "Star Wars", el cuento "Hansel y Gretel", el cuadro "Guernica" de Picasso, las series de animación "Gargoyles, héroes mitológicos", "Oliver y Benji" y "Dragon Ball", "La Tropa Goofy", las series "El príncipe de Bel-Air" y "Bonanza", el cómic de ciencia ficción y erotismo "Lorna" de Azpiri, "Superman" de Roger Stern, la canción "God Save the Queen" de Sid Vicious, al súper héroe Iron Man, al juego de rol Hero Quest, los videojuegos "Duke Nukem" y ToeJam & Earl, las criaturas mitológicas ghoul, hovercraft, Sísifo, el dios Shiva o al ave fénix, las figuras religiosas Judas Iscariote, Judas Tadeo, los Reyes Magos y la Virgen María.

En este álbum Mitsuruggy llama "La reina" a Madrid y usa los alias de Thug Ronin,  Lil Jeckyl, Faraón de Debod y White Bossalini.

Fue presentado por primera vez en grandes festivales españoles de hip hop (Viñarock 2006, Cultura Urbana 2006 y Almarap 2006 entre otros).

El disco es considerado una obra de culto, por lo que Mitsuruggy decidió reeditarlo. En la reedición afirma no tener contacto con varias de las personas que apapecen en el álbum.

Ese mismo año Mitsu propone a Sta-K Sánchez, Trad Montana, Sholo Truth y Latex Diamond unirse como socios capitalistas y formar una empresa basada en el ya existente formato Uglyworkz que desde ese momento pasaría a convertirse en su nuevo sello discográfico.

A principios del año 2007 publica una mixtape titulada "Terrorismo: el atentado mixtape" de descarga gratuita, realizada junto a Trad Montana, componente de Madrid Pimps y perteneciente al mismo colectivo que Mitsuruggy. Dicha mixtape cuenta con colaboraciones de Queena Montana y Sholo Truth.

Sacó a la venta en abril de 2008 su tercer LP titulado "La Luz". Este último trabajo ha sido producido por Sholo y un track por High Gambino y consta de 21 canciones con colaboraciones de Látex Diamond, Trad Montana, El Rana, Eimo, Darmo, Kiba y otros artistas. Sholo Truth colabora en varios temas usando talkbox. El LP es una clara continuación del estilo de su principal productor musical tras el álbum Plan B, donde además por parte de Mitsu se aprecian claras influencias de chicano rap, del sonido west coast y del G-funk. Esto se refleja incluso en el léxico que emplea, cargado de palabras procedentes del español de México. El videoclip del tema "Inmortal" contiene también notables referencias a la cultura chicana. "La Luz" supone un trabajo novedoso en España, ya que hasta entonces tan solo el citado disco debut Plan B de Latex Diamond y Sholo Truth se había acercado a éste terreno, siendo La Luz el tercer LP oficial de Mitsu, la repercusión de su influencia G-funk fue superior. En el track "Korrupción" se critica a líderes políticos como Hugo Chávez, George W. Bush, Fidel Castro y Pinochet. También aparece una referencia a Teresa Mendoza, protagonista de "La Reina del Sur", novela de Pérez-Reverte, a "Los tres mosqueteros" y "El conde de Montecristo" de Alejandro Dumas y a las películas "Scarface" de Brian de Palma y "Perdita Durango" de Álex de la Iglesia. También se menciona a la calle del Doctor Esquerdo.

Ha sido criticado por el tipo de instrumentales y estilo que utiliza. Según sus palabras:

En el año 2009 vuelve a publicar una mixtape junto con el Madrid Pimp Trad Montana, "Terrorismo 2".

En octubre de 2011 sale al mercado su nuevo LP, "Solo Dios puede juzgarme". Enteramente producido por Slash Major, cuenta con colaboraciones de J-Marsh (Estados Unidos) y del grupo de heavy metal Alien Adept. En este álbum Mitsuruggy se muestra menos desenfadado que en sus trabajos anteriores, con un tono más negativo y agresivo, en el que responde a las críticas vertidas hacia él. En este LP aparecen referencias a las películas "El retorno del Jedi", "No es país para viejos", "Un día de furia", "Nueve reinas", la toma de la Bastilla,  la criatura mitológica "Gólem", "Juez Dredd" Rómulo y Remo, Ken Follett o Julio Anguita.

Sobre las producciones de Slash Major, éstas se caracterizan por una clara influencia del dirty south y la música electrónica, en claro contraste con su anterior trabajo, en el cual Sholo Truth realizó unas instrumentales de estilo west coast rap, aunque se nota el esfuerzo por Mc y productor por darle una transición suave, mezclando temas con un sonido muy inspirado en los Atlanta Bangers como "Slang Bang" o "Ponme Verde", influenciados por rapers como Roscoe Dash o Travis Porter, junto a cortes como "Cachemir" o "El manicomio" que siguen sonando a rap californiano. 

Sobre estos cambios, el artista afirmó su gusto por innovar constantemente de un trabajo a otro.

En marzo de 2012, la empresa de la que era fundador y socio capitalista, Uglyworkz se deshace por desavenencias internas entre varios miembros, desapareciendo el vínculo creativo entre varios de ellos.

En marzo de 2013 sale a la venta su quinto compacto, "Madlien" (el título de su último CD "Madlien" es un juego de palabras entre Madrid y Alien inspirado por el "Atliens" de los raperos de Atlanta Outkast). En palabras suyas: para elegir este título me influye mi ciudad y una afición desde muy pequeño por las historias de UFOs, películas de extraterrestres, Expediente X y conspiranoias descabelladas. El álbum salió por el sello de rock Avispa, producido de nuevo por Slash Major excepto un track por Ryma a.k.a. 3XL. El álbum le da mayor protagonismo a Slash, le deja fluir en la producción, llevando el álbum a un terreno más influenciado por el trap y los ritmos más contemporáneos de la escena norteamericana, principalmente con un claro sabor al rap de Georgia. En cuanto a los aportes del MC, se nota una evasión creativa, cargada de tintes cósmicos y alienígenas, mucha ciencia ficción mezclada con más barrio para no variar, y una renovada confianza en sí mismo.
En este trabajo, en la canción "Tiranos" se critica a Barack Obama y se hacen referencias a la masonería y el Nuevo Orden Mundial (Mitsuruggy es lector asiduo de Daniel Estulin).
También encontramos referencias al cristianismo en "Adán y Eva", "Moisés" y "Fe", ya que Mitsu es un ferviente creyente "convencido y practicante" y se siente fascinado por la mitología judeocristiana. En el tema "Errores" aparece una referencia a la Masacre de Columbine, a los fariseos, Galileo, a Romeo y Julieta de Shakespeare, al personaje Neo de Matrix, a Buffalo Bill, al signo del zodíaco Géminis, a los videojuegos Halo, al suicidio de Kurt Cobain, la caja de Pandora, a Flavor Flav, Alfred Hitchcock, San Pedro, Caín y Abel, la serie "Spartacus" y el sanedrín. También encontramos referencias a "Canción de hielo y fuego", "El fantasma de la ópera", "Distrito 9", Botero, banshees, las historias bíblicas de Sansón y Dalila, Ajab y Jezabel, estas últimas en el tema "Adán y Eva". "Vida extra" y "Load" tratan sobre la afición de Mitsuruggy a los videojuegos. En este último tema se menciona a El Bosco.
	
En 2014 saca de forma gratuita desde su página web "The Coach". El título (que da nombre a una canción del álbum) hace referencia al estado mental en el que se encuentra un poco de vuelta de todo (crews, sellos, clichés...), como un veterano, un entrenador (ya no un jugador), confirmando su madurez como artista y su gusto por innovar en cada trabajo.
	
Mitsu prosigue la temática de ciencia ficción de su anterior disco (considerándolo como su evolución natural)en canciones como "Xcuse my Klingon" o "Stargate". En otros temas como "Manneken Pis", "Capilla Sixtina" o "Luis XIV" el rapero madrileño continúa con sus habituales referencias culturales, ya que es un gran aficionado a la lectura, combinándolas con el egotrip del artista. También aparecen referencias a Uma Thurman en "Kill Bill: Volumen 1, "la Ilustración, "Polifemo y Galatea" de Góngora, "Historias del Kronen" de José Ángel Mañas, el Pantocrátor, Luis Buñuel, los cuadros de Velázquez, los Austrias, agujero de gusano, universo paralelo, el arca de Noé, Munch, el “Génesis”,  Dalí, el carnaval de Nueva Orleans, la cienciología de Tom Cruise,  la pirámide de Keops, “Apocalypto” de Mel Gibson, Prince, hombre de Atapuerca, Donald Trump, pollo al curry, caprichos de Goya, Mr. Magoo, diosas hindúes, Quetzalcóatl, Moctezuma, ovnis, Apis, Anubis, Skynet de Terminator, el Rastro de Madrid, Buddy Valastro, el Museo del Louvre, McNulty de “The Wire”, Sabrina Salerno, Félix Rodríguez de la Fuente, Jackie Chan, Terelu Campos, Avril Lavigne, Nicki Minaj, el “Tetris”, Toulouse-Lautrec, Carla Bruni, Siniestro Total, entre otros. 
	
En 2016 Mitsuruggy saca una nueva referencia, el maxi "LSD tape" em la que encontramos canciones como "Espaciolina", droga espacial presente en el cuento de Isaac Asimov "Estoy en Puerto Marte sin Hilda", incluido en la antología Cuentos completos. También encontramos una referencias a "El maestro de esgrima", novela de Pérez-Reverte, al Polígono Marconi, a Neruda, a Narciso, agujeros negros, “Taxi Driver”, Lars von Trier, pueblo batusi, pintura rupestre, monolitos, esfinges, Varoufakis, Putin, “La Gioconda”, “Speed” de Sandra Bullock, Marty McFly de “Regreso al futuro”. 
	
En octubre de 2016 saca el track Barbarian. Según informa en su web se trata de: "un capricho musical inspirado en saqueadores y bárbaros de rave y fin de semana. Violando completamente la portada de uno de los videojuegos más polémicos de los 80, con la explosiva Maria Whittaker recostada a los pies de un cachudo cualquiera. Y escupiendo sobre la tumba literaria de Robert E. Howard", (creador de Conan el Bárbaro). Debido a que el tema "se aleja drásticamente de la temática y motivación" que tendrá "Fantasía Final" opta por no incluirlo en la obra. En este tema aparecen referencias a la mitología nórdica como el Ragnarok o el Valhalla.

A finales de 2016 Mitsuruggy vuelver a lanzar un LP en formato físico, "Fantasía Final" inspirándose en el videojuegos japonés Final Fantasy. Los títulos de las canciones están inspiradas en videojuegos de los años 80 como After Burner, Altered Beast, Shadow Dancer, el propio Final Fantasy o Yojimbo, que coincide con una película de Akira Kurosawa sobre un otrora samurái solitario, mercenario ahora sin señor, que no tiene más amo que su propia voluntad de sobrevivir, y ningún otro recurso más que su ingenio y su espada. A Mitsuruggy le apetecía volver a incluir cultura japonesa en su obra, (anteriormente había utilizado los alias de "Thug Ronin" o "Funky Samurai"), si bien no se considera un friki de la misma. En el LP también encontramos el track Roy Batty, nombre del replicante Roy Batty en la película Blade Runner, en el que se hacen referencias a "Lágrimas en la lluvia", el monólogo que pronuncia al final del film. Mitsuruggy, que en este trabajo se proclama "rey del esperpento, nuevo Valle-Inclán" combina las referencias citadas con su costumbrismo habitual, (nos informa que actualmente reside en San Blas-Canillejas y nuevas referencias a la Biblia, (las trompetas de Jericó, del Libro de Josué), Adriana Lima, la ciencia ficción, (Isaac Asimov o John Connor personaje de la saga Terminator). Mitsuruggy ha declarado que se siente en la "crisis de los 35", y con nostalgia de la época en la que jugaba a los videojuegos en los 80, que le han proporcionado "momentos de felicidad", así como una decepción con su carrera musical, que espera relanzar al igual que hizo la compañía Square Enix, (se encontraba a punto de quebrar) con Final Fantasy. El artista ha afirmado "reencontrarse a sí mismo" con este trabajo, con el que se ha quedado "muy satisfecho".

En 2020 saca “Seppuku" (Death of a Ronin)”, en el que se incluyen canciones como "Yuigon" o "Sísifo". En este álbum encontramos referencias a la “Venus de Milo”, Kim Jong-il, Robert Crumb, “Brazil” de Terry Gilliam, Pogba, Leia Organa, Kandinski, C. Tangana, Bangkok¸ Public Enemy,  Rihanna, el guaraná, el diluvio, Neymar, Durero, o la Virgen de Guadalupe.

Estilo 
El autor entiende que su música es reflejo de su estado de ánimo y de su estilo de vida. En las letras del madrileño se encuentran referencias a la vida cotidiana y escenas costumbristas de un ciudadano de barrio, con menciones a las drogas o la prostitución, así como literatura, el cine, los videojuegos, mitología, la Biblia o la ciencia ficción. Asimismo se encuentran referencias a la violencia, las drogas, la prostitución y la vida en la calle en general. El artista rechaza que su música pueda ser clasificada como gangsta rap. Al artista no le gusta profundizar en temas sociales o políticos en exceso (a pesar de que su padre era un obrero "ferviente socialista de izquierdas algo extremas"). Prefiere plasmar imágenes y estereotipos de su entorno con las rimas, combinándolas con "elementos de la cultura pop" de su generación.
Le gusta rimar con expresión compleja, por lo que detesta las rimas en pareados.
Ha afirmado que los músicos de trap lo citan entre sus influencias.

Influencias 
Entre sus influencias más primitivas destacan Snoop Dogg, 2Pac, Wu Tang Clan, Common, Masta Ace, Pete Rock, el g-funk en general y el chicano rap, Grover Washington Jr., Isaac Hayes, Bootsy Collins, Roger Troutman, Zapp y George Clinton. Afirma que su disco de hip hop estadounidense favorito es el Doggystyle, de Snoop Dogg. De hip hop español, "Genios" de Violadores del Verso. Considera a Elphomega un gran letrista. Actualmente ha añadido a su imaginarium de referentes a artistas de nueva generación como 2 Chainz, Rick Ross o Future.

Colectivo 

Mitsuruggy fue CEO y principal exponente del sello discográfico Uglyworkz. Es un proyecto que nació con el objetivo de dar a conocer a los artistas underground, principalmente de Madrid, a través la organización de conciertos, de distribución de maquetas, y de su web uglyworkz.com. Dentro de este colectivo tenían una sección llamada UglyTV donde se encuentran vídeos del colectivo, entrevistas a artistas hechas por miembros del propio colectivo, vídeoclips y vídeos promocionales de los miembros del colectivo.

Entre los artistas de este colectivo estaban Látex, LaCalle Familia, High Gambino, Zwey, Fasther, Sholo Truth, Mad Mellow, Orgaz The Prophecy, Sektor Zentral, Patric (quien ha realizado los dos documentales Spanish Players), Yako Muñoz, Poesía Sublime, Attake Direktto, Madrid Pimps y Lean Boyz, y antiguos miembros como Primer Dan y Xcese

Discografía 
 "Mitsuruggy" (Maqueta) (2001)
 "De mal gusto" (Maqueta) (2002)
 "Kuaderno de vitákora" (Maqueta) (2003)
 "En paz" (LP) (2004)
 "noveles 995" (LP) (2004)
 "El milagro" (Maxi) (2005)
 "Sangre azul" (LP) (2005)
 "La luz" (LP) (2008)
 "Solo Dios Puede Juzgarme" (LP) (2011)
 "Madlien" (LP) (2013)
 "The Coach" (Street album) (2014)
 "Fantasía Final" (LP) (2016)
 "Seppuku (Death of a Ronin)" (LP) (2020)

Con Trad Montana 
 "Terrorismo" (2007)
 "Terrorismo 2" (2009)

Colaboraciones 
 Látex "Madrid finest" (Maqueta) (Xperma, 2003)
 Bombos (995) "Noveles" (LP) (2004)
 Látex "La última cena" (Maqueta) (Érase una vez antes… y ahora, 2004)
 High Gambino "Cristal y rama" (Maqueta) (2004)
 Sektor Zentral "Evolución" (Maqueta) (2004)
 VV.AA. "Solo Maketas Vol. 1" (Recopilatorio) (2004)
 VV.AA. "Underground Promesas Vol. 2" (Recopiltario) (2004)
 Látex "Conexión Toon&Switch" (Mixtape) (Recuérdame, 2005)
 VV.AA. "Un año de reflexión" (Recopilatorio) (2005)
 Yo fresh "Todos tenemos una estrella" (LP) (2005)
 Látigo "Catalepsia 05" (Maqueta) (2005)
 Attake Direktto "Funko y Aparte" (Maqueta) (2005)
 Sta-K Sánchez "Sociopata askeroso kabrón enfermo" (2005)
 Rocky Nuñez "Rocks" (Maqueta) (2006)
 Trad Montana "Mixtape Vol.1" (Mixtape / www.uglyworkz.com) (2006)
 Látex & Sholo "Plan B" (LP / Uglyworkz) (2007)
 Látex "Ya no tengo miedo" (Cuenta y suma, 2007)
 Sta-K Sánchez "Delirium Tremens" (LP / Uglyworkz) (2007)
 4 Real Carnales (Mixtape) (2007)
 Sta-K. Sánchez "Los otros tracks Mixtape" ("tema: Uglyworkz")
 Cerroman "Todo por un sueño" (2008) ["Tema: Sonamos calle (con Látex y Kultama)]
 Madrid Pimps "The Originators" (2009)
 Oral Bee Playa feat. Mitsuruggy, Sholo Truth & Latex Diamond (2009)
 Látex Diamond "Inquietos (con Yako Muñoz)" (Despertar the mixtape, 2009)
 Látex Diamond "En la noche" (Piedra, papel o tijera, 2010)

Enlaces externos

Véase también 

 Hip hop español
 Hip hop
 Uglyworkz

Referencias 

Raperos de la Comunidad de Madrid